

Населені пункти та їхні частини
 Осінкі — село в гміні Поток-Велькі Янівського повіту Люблінського воєводства
 Осінкі — село в гміні Жечнюв Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Осінкі — село в гміні Сувалки Сувальського повіту Підляського воєводства
 Осінкі — частина села Черниця в гміні Гашовіце Рибницького повіту Сілезького воєводства
 Осінкі — колонія в гміні Милейчичі Сім'ятицького повіту Підляського воєводства

Примітки